Schreinemakers steht für:

 Schreinemakers Live, eine 1992–1996 von Margarethe Schreinemakers moderierte Infotainment-Sendung
 Schreinemakers TV, eine 1997 von Margarethe Schreinemakers moderierte Infotainment-Sendung bei RTL
 Margarethe Schreinemakers (* 1958), eine deutsche Fernsehmoderatorin